Музича́нська ву́лиця — назва вулиць у місті Київ.

 Музичанська вулиця — сучасна вулиця у Святошинському районі.
 Музичанська вулиця — зникла вулиця в Дарницькому районі.

Вулиці